

Cinema 
Una storia a Los Angeles (Heartbreakers) – film del 1984 diretto da Bobby Roth
Heartbreakers - Vizio di famiglia (Heartbreakers) – film del 2001 diretto da David Mirkin

Musica 
 Heartbreakers – gruppo musicale rock statunitense
 The Heartbreakers – gruppo musicale di supporto a Tom Petty
 Heartbreaker – traccia dell'album Led Zeppelin II dei Led Zeppelin del 1969
 Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) – traccia dell'album Goast Head Soup dei Rolling Stones del 1973
 Heartbreaker – album dei Free del 1973
 Heartbreaker – album di Dolly Parton del 1978
 Heartbreaker – singolo di Pat Benatar del 1979, dall'album In the Heat of the Night
 Heartbreaker – singolo di Dionne Warwick del 1982
 Heartbreaker – album di Dionne Warwick del 1983
 Heartbreakers – album dei Tangerine Dream del 1985
 Heartbreaker – singolo di Mariah Carey del 1999, dall'album Rainbow
 Heartbreaker – album di Ryan Adams del 2000
 Heartbreaker – traccia dell'album Invincible di Michael Jackson 2001
 Heartbreaker/Days – singolo dei The Rasmus del 2002, dall'album Into
 Heartbreaker – singolo di will.i.am del 2008, dall'album Songs About Girls
 Heartbreaker – album di G-Dragon del 2009
 Heartbreaker – singolo di G-Dragon featuring Flo Rida del 2009, dall'album omonimo
 Heartbreaker – singolo dei Motörhead del 2013, dall'album Aftershock
 Heartbreaker – singolo di Justin Bieber del 2013
 Heartbreaker – album di Inna del 2020